Кулотино — название населённых пунктов:

Россия 
 Кулотино — посёлок городского типа в Окуловском районе Новгородской области.
 Кулотино — деревня в Плюсском районе Псковской области.
 Кулотино — деревня в Вышневолоцком районе Тверской области.
 Кулотино — деревня в Зубцовском районе Тверской области.
 Кулотино — деревня в Старицком районе Тверской области.
 Кулотино — деревня в Некоузском районе Ярославской области.